

Cattedrali 
 Cattedrale di Sant'Andrea – Aberdeen (Regno Unito)
 Cattedrale di Sant'Andrea – Dundee (Regno Unito)
 Cattedrale di Sant'Andrea – Glasgow (Regno Unito)
Cattedrale di Sant'Andrea – Kiev (Ucraina)
 Cattedrale di Sant'Andrea – Little Rock (USA)
 Cattedrale di Sant'Andrea – Öskemen (Kazakistan)
 Cattedrale di Sant'Andrea – Pitsunda (Abcasia)
 Cattedrale di Sant'Andrea – San Pietroburgo (Russia)
Cattedrale di Sant'Andrea – Victoria (Canada)

Concattedrali 
 Concattedrale di Sant'Andrea – Carrara
 Concattedrale di Sant'Andrea – Mantova
 Concattedrale di Sant'Andrea – Venosa
 Concattedrale di Sant'Andrea – Veroli

Ex-cattedrali 
 Ex-cattedrale di Sant'Andrea – Asola

Pagine correlate
Basilica di Sant'Andrea
Chiesa di Sant'Andrea